Rampelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rampelberg (1909–1982), französischer Bahnradsportler und Unternehmer
 Emile Rampelberg (1911–2001), französischer Textildesigner und Maler